Ja tu tylko sprzątam — восьмой студийный альбом польского рэпера O.S.T.R., вышедший 22 февраля 2008 года. В первую неделю после выпуска альбом «Ja tu tylko sprzątam» занял первую строчку в официальном музыкальном чарте Польши. В итоге «Ja tu tylko sprzątam» получил золотой статус. Для O.S.T.R. это был уже второй альбом, который стал золотым (более 15 000 проданных копий); первым достиг этой планки предыдущий «HollyŁódź».

Об альбоме 
Ja tu tylko sprzątam существует в двух версиях. Специальная версия содержит дополнительный CD-диск, на котором записаны те же песни, но в инструментальном исполнении.

Композиции «1980» и «Jak nie Ty, to Kto?» вышли в качестве синглов. Премьера первого состоялась 18 января, второго — 29 августа. На обе эти песни были сняты видеоклипы.

Приглашённые исполнители 
В записи альбома принимали участие специально приглашённые гости. В их числе были: американские рэперы Sadat X и El Da Sensei, один из лидеров американской хип-хоп группы «X-Clan» Brother J, польский дуэт The Returners, участники британского коллектива «Skill Mega» Dan Fresh и Reps.

Список композиций

CD1

CD2 
Прилагается к специальной версии альбома и содержит только инструментальные композиции

Награды и места в чартах 
  Польша —  Золото, 1

Примечания

Ссылки 
 Kot Bartek: Ja tu tylko sprzątam

Альбомы 2008 года
Альбомы O.S.T.R.